Gjallarhoorn, een magisch muziekinstrument uit de Noordse mythologie.
Gjallarhorn (band) een metalband uit Italië.
Gjallarhorn (muziekgroep), een Finse folkformatie. 
Musikkorpset Gjallarhorn, een akoestische muziekgroep.
Gjallarhorn (media), een Zweeds radiostation en krant.